Adegeest (wijk), een wijk in de gemeente Voorschoten
 Honk- en softbalvereniging Adegeest, een honkbalclub uit Voorschoten